Василий Константинович (князь рязанский) (ум. 1308) 
 Василий Александрович (князь рязанский)  (ум. 1351)
 Василий Иванович (князь рязанский)  (1447—1483) 
 Василий I (епископ Рязанский) (умер в 1295 году или между 1356 и 1360)
 Василий II (епископ Рязанский)  (ум. ранее 1360)